Акепси́ма или Акепси́м (; IV век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, иерей, преподобный.

Сведения о жизни Акепсимы сообщает Феодорит Кирский в 15 главе своей книги «История боголюбцев». Акепсима подвизаясь в посте и молитвах. Носил вериги. Жилище отшельника находилось недалеко от города Кира. Акепсима жил в небольшой келье. Пищу, которую ему приносили, он принимал сквозь небольшое отверстие; оно было сделано не совершенно прямо, а было извилистым, чтобы любопытствующие не могли заглянуть внутрь жилища отшельника. Пищей ему служила чечевица, размоченная в воде. За водой Акепсима ходил один раз в неделю на ближайший источник, и делал это ночью.  Феодорит рассказывает о чудотворениях, совершённых Акепсимою: рука пастуха, пытавшееся ночью бросить камень в отшельника неподвижно застыла до тех пор пока Акепсима не набрал воды; половина тела человека, пытавшегося ради любопытства подсмотреть жизнь Акемпсимы с дерева, онемела. Оба человек раскаялись и получили прощение от отшельника. Акепсима прожил один в пустыне 60 лет. Отшельник предсказал, что умрёт через 50 дней, что сбылось. Перед его смертью к пустыннику пришёл предстоятель местной церкви и уговорил его стать иереем. Акепсима встал на колени, а епископ совершил хиротонию. Прожив несколько дней в сане пресвитера, Акепсима умер. После кончины отшельника возникли споры, многие хотели забрать мощи (тело умершего), каждый в своё селение. Но один человек прекратил спор, объявив завещание святого — похоронить его тело, там где он жил; что и было сделано.

Литература 
 
 Феодорит Кирский. «История боголюбцев». XV. АКЕПСИМА
 Феодорит Кирский. Церковная история, Книга 4, Глава 28. Какие другие монахи просияли в то же время.
 ПРОЛОГ, Первая половина (сентябрь—февраль) −16.XII. 1642 (15.XII.7150—16.XII.7151). Михаил; Иосиф. 3 ноября. Преподобнаго отца нашего Акепсимы.
 «Православная богословская энциклопедия» (1900—1911). Том 1. стр 385—386.
 
 ВЕЛИКИЕ МИНЕИ ЧЕТЬИ, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Ноябрь, дни 1-12. СПб., 1897. колонка 96.

Ссылки 
 Βίος Αγίου Όσιος Ακεψιμάς 3 Νοεμβρίου
 ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ Ὁ Ὅσιος Ἀκεψιμᾶς. 3 Νοεμβρίου

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Преподобные
Святые Единой Церкви
Церковные деятели IV века
История христианского монашества
Монахи Сирии
Святые Сирии